Proteoarchaeota est le clade regroupant les TACK et les Eukaryomorpha.

Notes et références 

Neomura